Anjou Izabella  (1101–1154), Matild néven Normandia hercegnéje, I. Fulkó jeruzsálemi király lánya és Normandiai Vilmos angol trónörökös (I. Henrik angol király fia) felesége
Anjou Izabella (1171–1206) jeruzsálemi királynő és ciprusi királyné, I. Amalrik jeruzsálemi király kisebbik lánya
Anjou Izabella magyar királyné (1261/4–1304), mivel az olaszban az Erzsébet Izabella alakban szerepel, az Erzsébet változatnál is előfordul, lásd ott is, I. Károly szicíliai király lánya és IV. László magyar király felesége